Cassida palaestina — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Распространён в следующих странах: Афганистан, Армения, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Ливан, Сирия и Турция.

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): сафлор красильный (Carthamus tinctorius), бодяк (Cirsium), кузиния (Cousinia), Артишок (Cynara scolymus) и расторопша пятнистая (Silybum marianum).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1858 году